

Азия

Африка

Европа

Океания и Австралия

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Примечания

Ссылки 
 Rulers.org

2022
2022 год в политике